Horní Heřmanice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Horní Heřmanice (okres Třebíč)
 Horní Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí)